Пу́блий По́рций Ле́ка () — имя нескольких римских политиков:
 Публий Порций Лека — плебейский трибун 199 года до н. э., претор в 195 году до н. э. Противник Луция Манлия Ацидина;
 Публий Порций Лека — народный трибун около 90 года до н. э., потомок предыдущего.